ФA «Шяуляй» () — профессиональный футбольный клуб из города Шяуляй, выступающий в чемпионате Литвы.

История 
Клуб был основан 1 сентября 2007 года после слияния любительского футбольного клуба «Наполис» и спортивной школы «Клево». С 2010 года клуб играл в III лиге в зоне «Шяуляй».

В 2017 году клуб впервые вышел в II лигу. В 2018 году команда дошла до 1/8 финала Кубка Литвы, где уступила чемпиону — «Судуве» с разгромным счётом 0:7. Хотя по итогам сезона команда финишировала шестой, комадна получила wild card на участие в Первой профессиональной лиге. Первый сезон команда завершила на 6 месте.

В 2021 году клуб на протяжении большинства сезона лидировал в таблице Первой лиги, но по итогу сезона разделил первое место с «Ионавой», которая проиграла последний матч «Шяуляю» и упустила титул. Был сыгран золотой матч за чемпионство, где «ФА Шяуляй» победил в серии пенальти. «ФА Шяуляй» вернул Шяуляю высшую лигу Литвы спустя 6 лет (в 2015 году в высшей лиге играл «Шяуляй»).

Состав 

 (в аренде из Ритеряя)

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

 
|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

 (в аренде из Даинавы)

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" | FA Šiauliai / FA Šiauliai B

|----- bgcolor="#DFEDFD"

Достижения 
 '''Первая лига Литвы по футболу
 Победитель: 2021.

Сезоны (2019—…)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Facebook

Футбольные клубы Литвы